Борисова Гора — посёлок в Первомайском районе Томской области России. Входит в состав Первомайского сельского поселения. Население  чел. () .

География 
Находится на востоке региона, на правобережье реки Чулым.

История 
В соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2004 года № 204-ОЗ посёлок вошёл в состав Первомайского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Автомобильный, водный и железнодорожный транспорт.

остановочный пункт 195 километр находится на северо-западной окраине посёлка.

Остановка общественного транспорта на трассе 69К-3.

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Томская область)